Синевир — село в Міжгірському районі Закарпатської області
 Синевир — озеро в Закарпатської області
 Синевир — національний природний парк у Закарпатської області
 Синевир — український фільм 2013 року